Wyrischalne (ukrainisch ; russische Entsprechung Wyrischalnoje/Выришальное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hadjatsch, siehe Wyrischalne (Hadjatsch)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja, siehe Wyrischalne (Lochwyzja)